Rødekro (in tedesco Rothenkrug), fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea di Jutland Meridionale, il comune aveva una popolazione di 11.695 abitanti (2005) e una superficie di 202 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato, insieme ai comuni di Aabenraa, Bov, Tinglev e Lundtoft per costituire il riformato comune di Aabenraa.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi